Le avventure di Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes) – raccolta di racconti di Arthur Conan Doyle
Adventures of Sherlock Holmes (Adventures of Sherlock Holmes; or, Held for Ransom) – film cortometraggio muto del 1905 diretto da James Stuart Blackton
The Adventures of Sherlock Holmes – film muto del 1921 diretto da Maurice Elvey
Le avventure di Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes) – film del 1939 diretto da Alfred L. Werker
Le avventure di Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes – serie televisiva trasmessa dal 1984 al 1994
Avventure di Sherlock Holmes (Adventures of Sherlock Holmes) – serie di videogiochi d'avventura di Frogwares
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона ("Le avventure di Sherlock Holmes e del dott. Watson") – serie di film per la televisione sovietica diretti da Igor' Maslennikov dal 1979 al 1984